«Лондон, который меня убивает» () — британский кинофильм 1991 года. Социальная драма с элементами комедии.

Сюжет 
Мужчина лет двадцати отчаянно хочет вырваться из мира лондонских наркоманов, устроившись официантом в нормальный ресторан. Но для этого он должен прийти в приличных туфлях, которыми за время своих бездомных скитаний так и не обзавёлся. Так пара обуви превращается в символ его стремления порвать с теми, кто, подобно ему, попал в трагическую зависимость от наркотиков и разврата.

В ролях 
 Джастин Чадвик — Клинт Иствуд
 Стивен Маккинтош — дайвер
 Эмер Маккурт — Сильви
 Рошан Сет — доктор Бубба
 Фиона Шоу — Хидли
 Брэд Дуриф — менеджер ресторана
 Алан Армстронг — Джон Стоун
 Нэвин Эндрюс — Байк

Ссылки 
 Лондон, который меня убивает на blockbuster.com
 
 «Лондон, который меня убивает» на сайте Rotten Tomatoes

Фильмы-драмы Великобритании
Социальная драма
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1991 года
Фильмы на английском языке